His and Hers (1961), een film uit 1961 van Brian Desmond Hurst
 His and Hers (1997), een film uit 1997 van Hal Salwen